Thomas Townshend ou Townsend peuveut faire référence à :
 Thomas Townshend (député) (1701-1780), un homme politique britannique ;
 Thomas Townshend (1er vicomte Sydney) (1733-1800), un homme politique britannique, fils du précèdent ;
 Thomas Townsend Brown (1905-1985), un physicien américain ;
 Tom Townsend, identité secrète de , personnage de fiction d'Archie Comics.